Буцинский — русская фамилия.

Известные носители:
 Буцинский, Пётр Никитич (1853—1916) — русский историк-архивист, исследователь Сибири.
 Буцинский, Дмитрий Тимофеевич (1855—1891) — революционер-народник.